Мерино () — испанская фамилия. Известные носители:

 Мерино, Ана (род. 1971) — испанская поэтесса.
 Мерино, Бальтасар (1845—1917) — испанский ботаник, миссионер-иезуит.
 Мерино, Дельфина (род. 1989) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Мерино, Лола — мексиканская актриса испанского происхождения.
 Мерино, Микель (род. 1996) — испанский футболист, полузащитник клуба «Боруссия Дортмунд».
 Мерино, Херонимо (1769—1844) — испанский партизан.
 Мерино-и-Мельчор, Мигель (1831—1905) — испанский астроном.

См. также 
 Мерин (значения)